Пантелеймо́н Никола́евич Хали́ппа (; , Куболта, Сорокский уезд, Бессарабская губерния — 30 апреля 1979, Бухарест) — молдавский и румынский политический и общественный деятель, журналист, историк-краевед, ведущий идеолог объединения Бессарабии с Румынией. Родной брат Ивана Халиппы.

Публиковался вначале на русском и румынском, а с 1918 года исключительно на румынском языке.

Биография 
Пантелеймон Халиппа родился 13 августа (1 августа по старому стилю) 1883 года в селе Куболта Сорокского уезда Бессарабской губернии (ныне  Молдавии) в семье сверхштатного пономаря сельской Свято-Елисаветской церкви Николая Ивановича Халиппы и его жены Параскевы Дмитриевны.

Учился в начальной школе в родном селе, посещал курсы в Единецкой духовной семинарии, потом в Кишинёвской духовной семинарии. В 1904 поступил в Юрьевский университет, но после революции 1905 года был вынужден вернуться в Бессарабию, где активно участвовал в общественной жизни. Издавал газету, вошёл в руководство Молдавской национальной партии. В 1917 году стал вицепредседателем Сфатул Цэрий. После присоединения Бессарабии к Румынии Халиппа занимал высокие государственные должности — депутат, сенатор, министр в нескольких правительствах. Член Национал-царанистской партии с её основания в 1926 году. Пантелеймон Халиппа основал в Кишинёве Народный университет, консерваторию «Униря», Союз бессарабских писателей и журналистов, издательское общество «Лучафэрул».

В 1950 году П. Халиппа был арестован и выслан в СССР, где был приговорён к 25 годам каторги. Однако, через три года его амнистировали и отправили в Румынию. Но здесь и до 1957 года Халиппа пробыл в тюрьме.

Он умер в 1979 году в Бухаресте.

Литературная деятельность 
Халиппа написал более 280 стихотворений, статей, переводов, несколько исторических исследований «Бессарабия до присоединения к России» (на русском языке, 1914), «Бессарабия при императоре Александре I» (на русском языке), «Б.-П. Хашдеу» (1939). После смерти была издана «История моей жизни» (Povestea vieţii mele, 1990) и сборник статей (2001).

Память 
 В память о Пантелеймоне Халиппа названа площадь в Кишинёве (бывшая 40 лет ВЛКСМ), улицы в Кишинёве (бывшая Малиновского), Дрокии, Калараше, Окнице, Сороках, Унгенах, Фалештах.
 В 1998 году была выпущена почтовая марка Молдовы, посвященная Халиппе.

Литература 
 Dorina N. Rusu, Membrii Academiei Române 1866—1999, Editura Academiei Române, Bucharest, 1999 ISBN 973-27-06967

Ссылки

Примечания 

Выпускники Тартуского университета
Министры Румынии
Депутаты Сфатул Цэрий
Писатели Молдавии
Писатели Румынии
Панрумынизм
Выпускники Кишинёвской духовной семинарии
Министры общественных работ Румынии